Evgenia Medvedeva est nom porté par deux sportives russes :
Evgenia Medvedeva, fondeuse née en 1976.
Evgenia Medvedeva, patineuse artistique née en 1999.